PFKW steht für:
 Perfluor-Kohlenwasserstoffe, Kältemittel, siehe Kältemittel #Einfluss auf Ozonschicht und Treibhauseffekt
 Kwethluk Airport (ICAO-Code), Flughafen in Alaska

Abkürzung